Godzianów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Skierniewicki
 Godzianów (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente